Päpstliche Verdienstmedaille steht für:

 Benemerenti (Päpstliche Verdienstmedaille), päpstliches Ehrenzeichen als Anerkennung für geleistete Dienste
 Verdienstmedaille für die Unterstützung der Cholerakranken, päpstlicher Orden für Hilfsleistungen bei der Bekämpfung der Choleraepidemie

Siehe auch:
 Liste der päpstlichen Orden und Ehrenzeichen